Dans la mythologie grecque, Minos est un roi légendaire de Crète.
 MINOS (pour « Main Injector Neutrino Oscillation Search ») est une expérience du Fermilab.
 En astronomie, 6239 Minos est un astéroïde.
 Minos est le titre d'un dialogue de Platon d'authenticité douteuse.
 Minos est un personnage du dessin animé Goldorak.
 Minos est un personnage de Saint Seiya.
 Minos est le pseudonyme du tueur en série dans le film Peur sur la ville (1975).
 Minos (Choi Minho, né en 1983) est un rappeur sud-coréen.
 Minos est le surnom de Mehdi Idir, réalisateur et scénariste français.